Fatahillah ist der Name folgender Personen:
 Fatahillah (Soldat) (16. Jhd.), indonesischer Nationalheld
 Abdullah Fatahillah (* 1984), indonesischer Radrennfahrer